L'expression Oscars du cinéma 1975 fait en principe référence à  la  des Oscars, qui a eu lieu en 1975 et honorait des films sortis en 1974.

Pour les films sortis en 1975 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1976.